Carl von Gersdorff ist der Name folgender Personen:
* Carl August von Gersdorff (1705–1787), sächsischer General
 Carl Ernst Rudolf von Gersdorff (1803–1876), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker
 Carl von Gersdorff (Kammerherr) (1844–1904), Majoratsherr und preußischer Kammerherr

Siehe auch:
 Karl von Gersdorff